1. Bundesliga 2019-2020 – edizione della competizione di pallavolo femminile tedesca 
 1. Bundesliga 2019-2020 – edizione della competizione di pallavolo maschile tedesca